L'Open de Pittsburgh 2018 est l'édition 2018 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du 25 au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Max Lee remporte son douzième titre PSA en s'imposant face à la surprise Ben Coleman.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2018
Squash en 2018
Sport aux États-Unis en janvier 2018